Александър II може да се отнася за:
 Александър II Македонски (?-368 пр.н.е.), цар на Македония
 Александър II (Епир) (?-260 пр.н.е.), цар на Епир
 Александър II (папа) (?-1073), римски папа
 Александър II (Шотландия) (1198 – 1249), крал на Шотландия
 Александър II (Владимирско-Суздалско княжество) (1301 – 1339), велик княз на Владимирско-Суздалското княжество
 Александър II (Кахетия) (1527 – 1605) – цар на Кахетинското царство
 Александър II (Русия) (1818 – 1881), император на Русия